Llista de masies i altres construccions relacionades del sud-est de la Selva (municipis de Blanes, Caldes de Malavella, Fogars de la Selva, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Riudellots de la Selva, Sils, Tossa de Mar i Vidreres) ordenades per municipi.

Vegeu també 

 Llista de monuments de la Selva

Selva Sudest
 Sudest